Healing (alternatieve geneeswijze)
Healing (motorfiets)